Tamborita se puede referir a:

 Tamborita: un tambor folclórico de Bolivia; o
 Tamborita: un tambor folclórico de México.